Amapola silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Anoda cristata.
El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
El nombre común de la planta Anemone nemorosa.